Stupid – singolo di Ashnikko del 2019
 Stupid – singolo di Tate McRae del 2019